Чемпионат Европы по фехтованию 2016 года проходил 20—25 июня в Торуне (Польша), и стало 29-м по счёту. Разыгрывалось 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводится и бронзовая медаль присуждается обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводится бой за третье место.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Женщины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата.

Июнь 2016 года
Фехтование
2016
Чемпионаты Европы в Польше
Международные спортивные соревнования в Торуни
Фехтование
Международные соревнования по фехтованию в Польше